Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e John Marks che hanno battuto in finale Hank Pfister e Bradley Rowe 5–7, 7–6, 6–1.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  John Marks (campioni)
 John Alexander /  Chris Kachel (quarti di finale)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Butch Walts (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1978